Algemeen Rijksarchief
 American Relief Administration
 Art Restorers Association
 Aryan Republican Army, Amerikaanse extreem-rechtse groepering
 ARA Records
 arachidonzuur

zie ook 
 Ara (doorverwijspagina)